Bardakçı ist der Familienname folgender Personen:

 Abdülkerim Bardakcı (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Murat Bardakçı (* 1955), türkischer Journalist
 Ulaş Bardakçı (1947–1972), türkischer Revolutionär
 Vehbi Bardakçı (* 1956), türkischsprachiger Autor

Bardakçı ist der Name folgender Orte:

 Bardakçı (Midyat), Dorf in der Provinz Mardin
 Bardakçı (Pülümür), Dorf in der Provinz Tunceli